Lurker steht für:
 Lurker, ein passiver, nur lesender Teilnehmer einer Newsgroup, eines Forums oder einer Mailingliste
 Lurker Rock, Klippenfelsen in der Marguerite Bay vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Lurker ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Lurker (1928–1990), deutscher Realschullehrer, Privatgelehrter und Symbolforscher
 Otto Lurker (1896–1949), Gefängniswachtmeister von Adolf Hitler während dessen Festungshaft in Landsberg